4 miejscowości w Polsce:
 Justynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Andrespol
 Justynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Justynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Justynów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sokołów Podlaski